Верфе́й (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Верфей. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31573.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 19 км к востоку от Тулузы.

На юге коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 3146 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 2061 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 1609 были экономически активными, 452 — неактивными (показатель активности — 78,1 %, в 1999 году было 75,7 %). Из 1609 активных жителей работали 1504 человека (777 мужчин и 727 женщин), безработных было 105 (50 мужчин и 55 женщин). Среди 452 неактивных 172 человека были учениками или студентами, 188 — пенсионерами, 92 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Сатурнина (XVI век). Исторический памятник с 1986 года
 Церковь Св. Власия (XVI век). Исторический памятник с 1979 года
 Крепость Верфей (XV век). Исторический памятник с 1952 года
 Городские ворота Ворез (XVI век). Исторический памятник с 1961 года
 Мельница Нагас (XVII век). Исторический памятник с 1971 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна